Biaggi en cuanto apellido, puede estar vinculado o referido a algunos de los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Auguste Biaggi (1878-1965), también conocido como Jules Auguste Biaggi, escultor francés.
 Augusto Gansser-Biaggi (1910-2012), científico, doctor en geología, investigador y profesor suizo.
 Federico Biaggi (1987-), también conocido como Federico Mandatori, deportista italiano, corredor de motocicleta Grand Prix de Italia.
 Girolamo Alessandro Biaggi (1819-1897), compositor italiano del siglo XIX.
 Ingrid Vila Biaggi (1974-), también conocida como Ingrid Marie Vila Biaggi, ingeniero civil, ingeniero ambiental, gerente de proyecto, y consultora estadounidense.
 Jean-Baptiste Biaggi (1918-2009), abogado y político francés.
 Mario Biaggi (1917-2015), político estadounidense, representante por el estado de Nueva York entre 1969 y 1988, y agente de policía de la ciudad de Nueva York.
 Max Biaggi (1971-), también conocido como Massimiliano "Max" Biaggi, piloto de motociclismo italiano, popular tanto por su talento como por sus difíciles relaciones con la prensa.
 Romualdo Biaggi Rodríguez (1923-2011), también conocido como Romualdo Gustavo Biaggi Rodríguez, político, profesor universitario y abogado peruano.
 David Eduardo Biaggi (1947-2015), médico Argentino especialista en Flebología, Nacido en Florida - Buenos Aires y establecido en la localidad de Cruz Alta (Córdoba) donde ejerció su profesión hasta su fallecimiento, siendo de los pioneros en el país de la Mesoterapia.